Момпантеро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 678 человек (2008 г.), плотность населения составляет 25 чел./км². Занимает площадь 30 км². Почтовый индекс — 10059. Телефонный код — 0122.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица  (Богоматерь Роччамелонская), празднование 5 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mompantero.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/